Heyer est un patronyme porté notamment par :
 Évelyne Heyer (né en 1964), biologiste française.
 Fabrice Heyer (né en 1965), joueur de rugby à XV ;
 Georgette Heyer (1902-1974), autrice anglaise de romances historiques, de romans policiers et de romans historiques ;
 Gustav Richard Heyer (1890-1967), philosophe et psychiatre allemand ;
 Hans Heyer (né en 1943), pilote automobile allemand ;
 Heather D. Heyer (1985-2017), militante anti-raciste américaine ;
 Jules Heyer, facteur d'orgues français ;
 Luise Heyer (1985- ), actrice allemande ;
 Nicolas Heyer, pilote professionnel de drift français ;
 Raphaël Heyer (né en 1979), poète alsacien de langue française ;
 Sascha Heyer (né en 1972), joueur de beach-volley suisse ;
 Théophile Heyer (1804-1871), archiviste et historien suisse ;
 William Ronald Heyer (né en 1941),  herpétologiste américain.

Homonymie de patronyme